Luca Venantini (1970-), acteur italien, fils de Venantino Venantini.
 Venantino Venantini (1930-2018), acteur italien.